Vesper (von althochdeutsch vespera, mittelhochdeutsch vesper, aus lateinisch vespera, ‚Abend(zeit)‘) steht für:

 Vesper (Liturgie), das Abendgebet des Stundengebets der Kirche
 Sizilianische Vesper, Volksaufstand im 13. Jahrhundert
 Vesper von Ephesos, Massaker an Römern und Italikern in Kleinasien 88 v. Chr.
 die oder im alemannischen Sprachraum auch das Vesper, eine Zwischenmahlzeit oder ein Abendessen
 Vesper (Cocktail) aus dem Buch Casino Royale
 Vesper (Pflanzengattung), eine nordamerikanische Pflanzengattung aus der Familie der Doldengewächse (Apiaceae)
 Vesper, Originaltitel des Science-Fiction-Films Vesper Chronicles aus dem Jahr 2022

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Vesper (Kansas)
 Vesper (New York)
 Vesper (Wisconsin)

Vesper ist der Name folgender Personen:

 Vesper, Pseudonym von Martiros Dabaghyan (1893–1977), armenischer Schriftsteller
 Alex Vesper (* 1967), deutscher Schlagzeuger
 Bernward Vesper (1938–1971), deutscher Schriftsteller
 Ekkehart Vesper (1924–2005), deutscher Bibliothekar
 Elke Vesper (* 1949), deutsche Schriftstellerin
 Ernst Vesper (1879–1949), deutscher Versicherungsfachmann
 Georg Christian Wilhelm Vesper (1802–1880), Bürgermeister in Korbach und waldeckischer Landstand
 Guntram Vesper (1941–2020), deutscher Schriftsteller
 Heike Vesper (* 1970), deutsche Biologin
 Karl Vesper (1883–1933), deutscher Widerstandskämpfer
 Karl-Heinz Vesper (1931–2006), deutscher Diplomat, Botschafter der DDR
 Ludwig Vesper (1806–1863), deutscher Kaufmann und Politiker
 Marlene Vesper (1932–2022), deutsche Journalistin
 Martin Vesper (* 1964), deutscher Manager
 Michael Vesper (* 1952), deutscher Sportfunktionär und ehemals Politiker des Landes Nordrhein-Westfalen (B’90/Grüne)
 Otto Vesper (1875–1923), deutscher Politiker (SPD)
 Rudolf Vesper (* 1939), deutscher Ringer
 Stefan Vesper (* 1956), Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken
 Walter Vesper (1897–1978), deutscher Politiker (KPD)
 Will Vesper (1882–1962), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:

 Vespermann
 Vesperkirche